De Italiaanse voetbalclub SSC Napoli speelt sinds 1934 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SSC Napoli

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

SSC Napoli
Napoli